Кремлин има више значења:
 Кремлин (Монтана)
 Кремлин (Оклахома)